Carl Rusch ist der Name folgender Personen:

* Carl Rusch (Politiker) (Carl Alois Rusch; 1883–1946), Schweizer Jurist und Politiker (KVP) 
 Carl Wilhelm Otto Rusch (1836–nach 1914), deutscher Goldschmied und Unternehmer